Marius Småriset (ur. 3 maja 1977) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 91. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym, w którym w sezonie 1998/1999 zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1995  Gällivare – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Vikersund – 15 marca 1997 (2. miejsce)
  Lahti – 20 grudnia 1998 (3. miejsce)
  Sankt Moritz – 26 grudnia 1998 (2. miejsce)
  Bad Goisern – 10 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Gallio – 24 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Braunlage – 7 lutego 1999 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977